Витус — мужское имя. Также может означать:
 Святой Вит () — христианский святой, римский мученик периода раннего христианства.
 Витус Беринг (1681—1741) — русский путешественник датского происхождения.
 Витус — озеро в штате Аляска (США), названо в честь российского путешественника Витуса Беринга.
  (Vitus) — швейцарский фильм 2006 года.
  (Vitus) — французский производитель велосипедов.
 Vitus — сорт пива Weihenstephan.
 Saint Vitus — американская метал-группа из Лос-Анджелеса.

Фамилия 
 Витус, Максим Юрьевич (род. 1989) — белорусский футболист.

См. также 
 
 Витос